Osoby o tym nazwisku:
 Adolfo Albertazzi – włoski pisarz
 Giorgio Albertazzi – włoski aktor i reżyser teatralny i filmowy, producent
 Michelangelo Albertazzi – włoski piłkarz